Кусак — название нескольких населённых пунктов:

Казахстан 
 Кусак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кусак — село в Байзакском районе Жамбылской области.

Россия 
 Кусак — село в Немецком национальном районе Алтайского края.